Royal League 2006/2007 startade den 9 november 2006 och avslutades den 15 mars 2007. Brøndby IF från Danmark vann turneringen, efter finalseger med 1–0 mot de två föregående säsongernas mästare FC Köpenhamn.

Lag och arenor

  Spelade aldrig någon match på den stadion.

Matchprogram

Gruppspel 
 Omgång 1: 11-12 november 2006
 Omgång 2: 18-19 november 2006
 Omgång 3: 25-26 november 2006
 Omgång 4: 2-3 december 2006
 Omgång 5: 7 december 2006
 Omgång 6: 9-10 december 2006
 Reservdatum: 11, 18 och 25 februari 2007

Slutspel 
 Kvartsfinaler: 1 mars 2007
 Semifinaler: 8 mars 2007
 Final: 12 april 2007

Gruppspelet

Grupp 1

Grupp 2

Grupp 3

Ranking av grupptreor

Slutspel

Slutspelsträd

Kvartsfinal

Semifinal

Final

Skytteligan

Externa länkar 
 Officiell webbplats

2006 i Danmark
2006 i Norge
Fotboll i Sverige 2006
2007 i Danmark
2007 i Norge
Fotboll i Sverige 2007
Fotbollssäsongen 2006/2007